Bordaberry est un patronyme d'origine basque-

 Juan María Bordaberry (1928-2011) - Président de l'Uruguay 1972-1976.
 Pedro Bordaberry - Politique uruguayen.
 Domingo Bordaberry (1889-1952) - Politique uruguayen.

Patronyme basque